Кармель:

 Кармель — горный массив на северо-западе Израиля.
 Кармель, Моше (1911—2003) — израильский военный и государственный деятель.
  — израильское винодельческое хозяйство.